Клевакинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Клевакинское — село в Каменском городском округе Свердловской области.
 Клевакинское — село в Режевском городском округе Свердловской области.